University Apartments bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 University Apartments (Chicago, Illinois), NRHP-ID: 04001301
 University Apartments (Missoula, Montana), NRHP-ID: 85000645